Иван Сергеевич Фонвизин (1822—1889) — , московский губернатор. Внук сенатора П. И. Фонвизина, отец С. И. Фонвизина.

Биография 
Происходил из рода Фонвизиных. Родился  года в семье многолетнего предводителя клинского дворянства Сергея Павловича Фонвизина (1783—1860), который считался одним из наиболее влиятельных масонов (в т.ч. в период, последовавший за запретом масонских лож). Мать — Варвара Александровна Давыдова, сестра декабриста Дмитрия Давыдова. Внучатый племянник драматурга Д. И. Фонвизина.

Имел родовые имения не только в Московской губернии, но и в других; всего 30 2790 десятин земли. Кроме этого, за ним числилось 1703 десятины в Рязанской и Тамбовской губерниях и дом №30 на Сивцевом Вражке (до 2004 г. филиал Литературного музея, посвящённый памяти жившего здесь С. Т. Аксакова).

Мать драматурга Фонвизина была из рода Дмитриевых-Мамоновых. Благодаря этому родству сначала Сергей Фонвизин, а потом его сын Иван вошли в число опекунов её племянника графа Дмитриева-Мамонова, объявленного сумасшедшим. При разделе имений графа Фонвизин унаследовал село Пурех; в 1877—1883 годах сдавал «Мамонову дачу» под психиатрическую лечебницу доктора Левенштейна.

Учился в Московском университете, где сблизился с Николаем Толстым — братом Льва Николаевича.; впоследствии состоял с ним в переписке.

С 10 сентября 1841 года был на военной службе:
 Рядовой (1841), унтер-офицер (1841), юнкер (1842) гусарского Его императорского высочества (ЕИВ) герцога Максимилиана Лейхтембергского полка. 
 Офицер Нарвского гусарского ЕИВ Великого князя Константина Николаевича полка (1842). Корнет уланского ЕИВ Великого князя Михаила Павловича (1843), уланского ЕИВ Великого князя Михаила Николаевича (1843) полков. 
 Поручик (1846), штабс-ротмистр (1848), ротмистр (1850), майор (1854). Адъютант рижского военного, курляндского, лифляндского, эстляндского генерал-губернатора (1846). 
 Офицер для особых поручений при А. В. Суворове (1854). 
 Полковник (1856) Киевского гусарского ЕИВ князя Николая Максимилиановича (1858), драгунского ЕИВ эрцгерцога Леопольда Австрийского (1858) полков.

После выхода в отставку унаследовал родительскую усадьбу Спас-Коркодино и сменил отца в качестве клинского уездного предводителя дворянства (1859); позднее там же служил почётным мировым судьёй. Чиновник для особых  поручений при московском военном генерал-губернаторе. Надворный (1860), коллежский (1863), статский советник (1865). С 23 апреля 1867 года — действительный статский советник; с 4 апреля 1876 года — тайный советник.

С 20 марта 1864 по 24 сентября 1868 года — московский вице-губернатор, а затем, до 11 сентября 1870 года — губернатор. 

В период губернаторства уделял внимание налаживанию отношений фабрикантов Московской губернии с рабочими. После получения указания генерал-губернатора об особом наблюдении за промышленными местностями предписал городским головам понуждать владельцев фабрик к «устранению поводов к неудовольствию рабочего класса…, так как стачки весьма часто влекут за собой потерю доверия и весьма значительные убытки по приостановлению производства».

Умер  года. Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры.

В браке с Варварой Ивановной Погониной имел сына Сергея.

Награды 

 орден Св. Анны 3-й ст. (1852)
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1866)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1868)

Примечания

Источники 
 Шаханов А. Н. Гражданские губернаторы Московской губернии (1709—1917) // Московский журнал. — 2006. — № 2
 Фонвизин Иван Сергеевич // Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 10-е мая 1871 года. — С. 543—544.
 Фонвизин Иван Сергеевич // Список гражданским чинам IV класса.  Исправлен по 25-е января 1875 года. — С. 373.
 Фонвизин Иван Сергеевич // Список гражданским чинам первых III классов : Испр. по 15-е окт. 1876 г. — С. 608—609.

Московские губернаторы
Похороненные в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры
Иван Сергеевич